En espagnol murciélago ou el murciélago, , peut faire référence à :
 Camazotz, divinité chauve-souris ;
 Die Fledermaus, l'opéra ;
 , un taureau célèbre ;
 Lamborghini Murciélago, nommée d'après le taureau du même nom.

Toponymie